Bloom Township (Pennsylvanie)
Bloom Township (Illinois)